Зигмунт Хаупт (; ,  — , ) — польский  и .

Биография 
Родился 5 марта 1907 года в Улашковцах в Подолье (ныне Тернопольская область). Учился в Тернополе и во Львове, изучал строительство и архитектуру во Львовской политехнике. В 1931—1932 годах изучал градостроительство в Париже, начал рисовать и писать. Вернувшись в Польшу, жил и работал во Львове, вошёл в круг львовской богемы.

В 1939 году был призван в армию. После вторжения советских войск в Польшу эмигрировал вместе с другими офицерами через Венгрию во Францию. Продолжал служить до конца войны.

Демобилизован в 1946 году. Тогда же с женой и сыном переехал в США (Новый Орлеан, затем Нью-Йорк, Вашингтон). Работал на радиостанции «Голос Америки», позже в издательстве «Америка».

10 мая 1975 года умер в больнице в  (Виргиния) после сердечного приступа. Похоронен в Новом Орлеане.

Творчество 
Новеллы и эссе Хаупта, которые высоко оценил Юзеф Чапский, при его жизни вышли единственным изданием в издательстве Ежи Гедройца «Культура». Писателя называли «польским Прустом». Его творчество сближают также с прозой Бруно Шульца.

Наследие и признание 
В 1963 году Хаупт получил премию издательства «Культура» (Париж), в 1971 — премию фонда Косцельских (Женева). Архив Хаупта хранится в библиотеке Стэнфордского университета. В последние годы творчество Хаупта, проза которого переведена на английский, немецкий, французский языки, активно пропагандирует в Польше и Европе Анджей Стасюк.

Произведения 
 Pierścień z papieru. — , 1963.
 Szpica. Opowiadania, warianty, szkice. — , 1989.

Публикации на русском языке 
 Зигмунт Хаупт в Журнальном зале

Литература 
 Madyda A. Zygmunt Haupt: życie i twórczość literacka. — Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1998.

Ссылки 
 
 
 
 

Польские писатели